Seznam korpusov z zaporedno številko 67.

Seznam 
 Pehotni
 67. strelski korpus (ZSSR)
 67. korpus (Wehrmacht)
 67. rezervni korpus (Wehrmacht)
 67. korpus (Ruska federacija)

Glej tudi